Ballerina peut désigner :

 Ballerina (film, 1950), un film français sorti en 1950 ;
 Ballerina (film, 1966), un téléfilm américain sorti en 1966 produit par Disney sur le Ballet royal danois ;
 Ballerina (film, 2006), un film documentaire français sorti en 2006 ;
 Ballerina (film, 2016), un film d'animation français sorti en 2016 ;
 Ballerina, un film américain prévu en 2023 ;
 Ballerina, une rose.

Homonymie de titre